Die Indonesia Super Series 2009 waren eines der Top-10-Turniere des Jahres im Badminton in Asien. Es fand vom 16. bis 21. Juni in Jakarta statt.

Austragungsort 
 Istora Senayan

Sieger und Platzierte

Setzliste 

 Mixed
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
  He Hanbin / Yu Yang
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Zheng Bo / Ma Jin
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

Finalresultate

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2009
Badmintonwettbewerb in Jakarta
BWF Super Series 2009